Big Horn Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Big Horn Peak (Arizona)
 Big Horn Peak (Montana)

Siehe auch:
 Bighorn Peak